ФК Полет може бити:

 ФК Полет Љубић
 ФК Полет 1926
 ФК Полет Трбушани
 ФК Полет Александровац
 ФК Полет Сивац
 ФК Полет Нови Карловци
 ФК Полет Каравуково
 ФК Полет Наково
 ФК Полет Растина
 ФК Полет Човић Поље
 ФК Полет старс